Allan McLeod Cormack – fisico sudafricano naturalizzato statunitense, Premio Nobel per la medicina 1979
 Danielle Cormack – attrice neozelandese
 Peter Cormack –  ex allenatore di calcio e calciatore scozzese